«В погоне за солнцем» () — американская комедия 1996 года с Хэлли Берри и Джеймсом Белуши в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях 1990 года.

Сюжет 
Новый учитель информатики (Хэлли Берри) увлекает группу старшеклассников идеей воплотить в жизнь научный проект — автомобиль, работающий на солнечной энергии. Один из старшеклассников копирует дизайн автомобиля с насекомого. Это даёт повод назвать автомобиль «Тараканом».

Команде-экипажу «Таракана» удается выиграть местные гонки. Большую роль в этом играет опыт сёрфингиста у капитана команды старшеклассников Дэниеля (Кейси Аффлек). Пасмурная погода сделает ёмкость батареи автомобиля более важным фактором, чем его вес.

Старшеклассникам помог также школьный учитель труда (Джеймс Белуши), и их команда отправляется в Австралию для участия в международном чемпионате.

Героям фильма предстоит преодолеть песчаную бурю и другие трудности, соревнования дают много поводов для героизма. Команда занимает первое место.

В ролях 
 Хэлли Берри — Сандра Бичер
 Кейси Аффлек — Дэниела Вебстера
 Элиза Душку — Синди Джонсон
 Кевин Тай — Джека Фраймана
 Энтони Руйвивар — Эдуардо Браза
 Стив Зан — Ханса Кооймана
 Билл Хантер — комиссар Хоукс
 Дион Баско — Марко Кито
 Дж. Моки Чо — Гилберта Туту
 Надя Пионилла — Они Нагано
 Адриана Напуалани Уганиза — Луана Канахеле

Съёмочная группа 
 Монтажер: Уэнди Грин Брикмонт
 Художник: Оуэн Пэтерсон

Ссылки 
 
 «В погоне за солнцем» на сайте Rotten Tomatoes
 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Приключенческие фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1996 года
Фильмы Чарльза Кэнгэниса
Фильмы США 1996 года